Abtsried ist der Ortsname von

 Abtsried (Dießen am Ammersee), Ortsteil des Marktes Dießen am Ammersee, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern
 Abtsried (Walderbach), Ortsteil der Gemeinde Walderbach, Landkreis Cham, Bayern